Malgrat puede hacer referencia a:
 Malgrat de Mar, municipio de la provincia de Barcelona.
 Malgrat de Noves, despoblado de la provincia de Lérida.
 Malgrat de Segarra, localidad de la provincia de Lérida.